Jasen est un toponyme qui peut désigner :

Jasen, un village situé dans la municipalité d'Ilidža, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jasen, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;
Jasen, un village situé dans la municipalité de Vlasenica et dans la République serbe de Bosnie ;

Jasen, un village situé dans la municipalité de Pljevlja.